Labruyère pode se referir a:
 Labruyère (Côte-d'Or)
 Labruyère (Oise)

Desambiguações de topônimos